Józef Czartoryski (zm. 1750) – książę na Klewaniu i Żukowie
 Józef Klemens Czartoryski (1740-1810) – chorąży litewski, poseł polski w Berlinie